Avenue Vincent-d'Indy peut faire référence à plusieurs avenues nommées en hommage à Vincent d'Indy (1851-1931) :

 L'avenue Vincent-d'Indy à Montréal au Québec.
 L'avenue Vincent-d'Indy à Paris en France.

Vincent-Dindy